Jurjuzany – folyó Oroszországban.
 Jurjuzany – város Oroszországban.